Cowrock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cowrock Mountain (Georgia)	
 Cowrock Mountain (North Carolina)